

Toponyme

 Santa Margarita, une ville de l'île de Majorque (Espagne) ;
 Santa Margarita, census-designated place américaine située en Californie ;
 Santa Margarita, une municipalité de l'île de Samar aux Philippines.

Nom de bateau
 Le  est une frégate construite en 1774 pour la marine espagnole, qui sera capturée par la Royal Navy.

Santa Margarita